Сан-Донато-Міланезе — муніципалітет в Італії, у регіоні Ломбардія, метрополійне місто Мілан
 Сан-Донато-ді-Лечче — муніципалітет в Італії, у регіоні Апулія, провінція Лечче
 Сан-Донато-Валь-ді-Коміно — муніципалітет в Італії, у регіоні Лаціо, провінція Фрозіноне.
 Сан-Донато-ді-Нінеа — муніципалітет в Італії, у регіоні Калабрія, провінція Козенца.